Le terme de « Révolution portugaise » peut désigner plusieurs événements de l'histoire du Portugal, par ordre chronologique :

 La Guerre de révolution portugaise, ou Guerre de Restauration, de 1640 à 1668, mettant fin à la domination des Habsbourgs d'Espagne, au profit d'un roi portugais de la maison de Bragance ; 
 La Révolution libérale portugaise, de 1820 à 1824, marquant la fin de la double tutelle du Brésil et du protectorat britannique, et aboutissant à l'instauration d'une monarchie constitutionnelle ;
 La Révolution du 5 octobre 1910, qui met fin à la monarchie constitutionnelle et proclame la République au Portugal ;
 La Révolution des Œillets, en , mettant fin à la dictature de Salazar.